Aquaman and the Lost Kingdom je připravovaný americký akční film z roku 2023 režiséra Jamese Wana, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenné postavě. V titulní roli se představí Jason Momoa, v dalších rolích se objeví Amber Heardová, Patrick Wilson, Dolph Lundgren a Yahya Abdul-Mateen II. Bude se jednat o sequel filmu Aquaman a zároveň patnáctý snímek série DC Extended Universe.

Natáčení bylo zahájeno v červnu 2021 v Londýně, uvedení filmu do amerických kin bylo oznámeno na 25. prosince 2023.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Aquaman
Filmy z roku 2023
Americké akční filmy
Americké dobrodružné filmy
Americké fantastické filmy
Superhrdinské filmy
Filmy DC Extended Universe
Filmy Jamese Wana
Filmy studia Warner Bros.